Assinica steht für:

 Lac Assinica, See in Quebec, Kanada
 Assinica River, Fluss in Québec, Kanada
 Assinica National Park Reserve, Québec, Kanada